Володи́мирівка  () — село Сакського району Автономної Республіки Крим.